Викторов, Анатолий
 Викторов, Анатолий Дмитриевич (род. 1954) — российский дипломат, посол России в Израиле с 2018 года.
 Викторов, Анатолий Петрович (1898—1980) — советский актёр театра и кино, выступавший под псевдонимом Кторов.
 Викторов, Анатолий Семёнович (1919—1995) — советский футболист, хоккеист, тренер.